Алекс Кальдерони (; 31 мая 1976, Равенна) — итальянский футболист, вратарь.

Карьера 
Алекс Кальдерони начал свою карьеру в клубе «Чезена», но не сыграв за основу ни одной игры был отдан в аренду в клуб серии С2 «Форли». Затем Кальдерони вернулся в «Чезену», но вновь не выступал, проведя лишь 1 игру. Затем Кальдерони перешёл в клуб «Альцано-Вирешит», которому помог выйти в серию В. В 2000 году Кальдерони перешёл в клуб «Равенна», но там играет не очень часто, а в середине сезона уходит, на правах аренды, в клуб «Монца».

В 2001 году Кальдерони переходит в клуб серии А «Аталанта», но в первом сезоне на поле не выходил, а в сезоне 2002/03 Кальдерони провёл 1 матч против «Интера». Лишь в середине сезона 2004/05 Кальдерони становится игроком основы «Аталанты», выступая удачно. Летом 2007 года Кальдерони перешёл в клуб «Тревизо». А 11 июля 2008 года Кальдерони подписал контракт с «Торино». 7 января 2011 года перешёл в «Чезену» на правах аренды.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Форли»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Альцано»
Игроки ФК «Равенна»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Каррарезе»